Osun (Ọṣun) bezeichnet:

 einen Bundesstaat in Nigeria, siehe Osun (Bundesstaat)
 die Fruchtbarkeitsgöttin der Yoruba, siehe Oshun
 einen Fluss in Nigeria, siehe Osun (Fluss)

Siehe auch:
Osuna